Baldosa puede referirse a:
 Baldosa: Pieza manufacturada, que puede ser de distintos materiales como cerámica, piedra, porcelana, arcilla, metal e incluso de vidrio.
 Baldosa: Instrumento de la antigüedad, parecido al salterio.